Xanti bezeichnet:

 Xanti (Hörspielserie), eine Hörspielreihe für Kinder
 Xanti, den Künstlernamen von Alexander Schawinsky

Siehe auch:
 Xanthi (Begriffsklärung)